Le Ballon, tableau de Francisco de Goya réalisé vers 1812-1816.
Le Ballon, tableau de Félix Vallotton réalisé en 1899.